La Planta Gran és un paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat al sud-oest de la vila d'Abella de la Conca, a llevant de lo Trull del Carreu, al sud-est de Magaró, al nord-est dels Ferginals, al sud-oest de les Trilles i al nord-oest de l'Obac de Planers. A la part oriental de la Planta Gran hi ha la masia de Cal Miquelet.

Etimologia 
En terres pallareses, el mot planta adquireix una nova accepció: conjunt de terres on es pot plantar -d'on el nom-, habitualment reunides en una mateixa propietat o pertinença. La segona part del topònim és una al·lusió a l'extensuó d'aquesta planta.

Enllaços externs 

 La Planta Gran en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gran